Лю́блин () — город на востоке Польши, административный центр Люблинского воеводства. Площадь города составляет 147,5 км². Население — 339 784 жителей (2019 год).

География

Местоположение и природные условия 
Город расположен на северной окраине Люблинской возвышенности, на высотах 163—238 м над уровнем моря. Долина реки Быстшицы (левого притока Вепша) делит город на две части с различными ландшафтами. На западном берегу находится часть плато Наленчовски () с глубокими долинами и старыми лёссовыми ущельями, тогда как ландшафты восточного берега, образованные частью плато Щвидницки () и возвышенностью Гелчевска (), менее разнообразны.

В Люблине в Быстшицу впадают две небольшие речки — Чернеювка () и Чехувка ().
Через город течёт четвёртая река — Нендзница ().

История 

Первое поселение на территории современного Люблина возникло в VI веке на холме Чвартек. В X веке было сооружено деревянное оборонное сооружение, позже каменное. Первые письменные упоминания о городе датированы 1198 годом.

В 1205 году галицкий князь Роман осаждал город в течение месяца, но вынужден был отступить.

В 1241 году монголы разрушили Люблин во время первого монгольского вторжения в Польшу, а через три года он вновь подвергся разорению со стороны литовцев, которые действовали сообща с пруссами и ятвягами. В том же году князь Даниил Галицкий, овладев городом, сильно укрепил его.

В 1260 году доминиканцами построена первая католическая церковь имени Архангела Михаила.

В 1317 году во время правления князя Владислава Локетка город получил городской закон в виде магдебургского права. В 1341 году Казимир Великий одержал у Люблина победу над татарами.

В 1474 году Казимир Ягеллон сделал город столицей новообразованного Люблинского воеводства.

В XV—XVI веках, благодаря проходившему через него торговому пути от Чёрного моря в Западную Европу, Люблин интенсивно развивается.

В 1569 году в Люблине было заключено соглашение об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского в конфедеративное государство Речь Посполитую, известное в истории как Люблинская уния.

В XVII веке в городе эпидемия уносит более 5 тыс. жизней, город разрушает сначала русско-казацкое войско Петра Потёмкина, а затем шведы. В дальнейшем положение города не улучшается, главным образом из-за Северной войны. Перестают проводиться люблинские ярмарки, купцы из Европы покидают город.

В 1703 году Август II дарует городу привилегии, уравнивающие его в правах с Краковом. После северных войн наступает период возобновления строительства, расстраиваются в основном купеческие и церковные слободы. Формируется образ нынешнего Краковского предместья.

В 1792 году город занимают русские войска. После третьего раздела Речи Посполитой город оказывается во владении Австрии. В 1809 году город вошёл в Княжество Варшавское. В 1815 году — в Царство (Королевство) Польское в составе Российской империи.

Во время Первой мировой войны Люблин занимают войска Германии и Австро-Венгрии.

В 1918 году в Люблине был основан Католический университет.

Во время Второй мировой войны город был оккупирован войсками вермахта. 24 июля 1944 г. войска 2-й советской танковой армии заняли Люблин в результате Люблин-Брестской операции. 16 частям и соединениям 1-го Белорусского фронта было присвоено почётное наименование «Люблинских». После этого город стал до 17 января 1945 года временной столицей Польши.

23 октября 1944 года в Люблине был основан университет Марии Кюри-Склодовской, а 13 мая 1953 года Люблинский технологический университет. В 1957 году в Люблине было основано научное общество.

8 июля 1980 года начались массовые забастовки на заводах Люблина. Протестующие выступали против повышения цен.

В 2007 году архитектурно-строительный комплекс Люблина был признан историческим памятником.

Административное деление Люблина 
Основная статья: Административное деление Люблина

Экономика 
В городе расположен завод грузовых автомобилей Хонкер (Fabryka Samochodów Honker). Выпуск автомобилей не более двухсот в год.

Транспорт 
Основная статья: Троллейбус Люблина

Достопримечательности 

 Люблинская крепость
 Замковая площадь
 Старый город с домами в стиле люблинского ренессанса
 Краковские ворота
 Фарная площадь с фундаментами костёла св. Михаила
 Обелиск на Литовской площади в честь Люблинской унии (1826)
 Монастырь доминиканцев
 Католический собор
 Православный собор

 Люблинский музей
 Дворец Чарторыйских
 Музей люблинской деревни
 Ботанический сад
 Литературный музей имени Юзефа Чеховича
 Поместье Винцентия Поля

Города-побратимы 

  Алькала-де-Энарес, Испания
  Брест, Белоруссия
  Виндзор, пров. Онтарио, Канада
  Визеу, Португалия
  Дебрецен, Венгрия
  Дельменхорст, Германия
  Ланкастер, Великобритания
  Луганск, Украина
  Луцк, Украина
  Львов, Украина
  Ивано-Франковск, Украина
  Мюнстер, Германия
  Нанси, Франция
  Нюкёбинг, Дания
  Панявежис, Литва
  Перник, Болгария
  Ришон-ле-Цион, Израиль
  Старобельск, Украина
  Эри, Пенсильвания, США
  Омск, Российская Федерация
  Тимишоара, Румыния
  Сумы, Украина
  Кривой Рог, Украина
  Харьков, Украина
  Ровно, Украина

См. также 

 Żuk
 Люблинская Политехника
 Lublin R.XIII
 Gazeta Lubelska

Примечания

Литература

Ссылки 

 https://lublin.eu/

Города на правах повета
Воеводские центры Польши